«Воздушные пешеходы» — советский художественный фильм, выпущенный в 1979 году киностудией «Узбекфильм». Режиссёр — Юрий Степчук. Премьера фильма в Москве состоялась в октябре 1980 года

Сюжет 
Влюблённые друг в друга Акмаль и Замира — потомственные канатоходцы. Однако мечта Замиры — джигитовка, поэтому она овладевает этим искусством. Замира получает предложение о продолжительных гастролях во Владивостоке. Свадьбе Акмаля и Замиры противится отец Акмаля и Замира решает выйти замуж за наездника Карима.

Производство 
В съёмках фильма принимали участие такие известные цирковые артисты, как канатоходцы Ташкенбаевы, наездники Зариповы, дрессировщики Л. Ходжаева и А. Корнилов, гимнасты Ж. Рыжкова и В. Панюшкин, группа гимнастов Ю. Галаган, группа акробатов Р. Беллея, а также коллективы из Чирчика и Ангрена.

В этом фильме одну из своих последних ролей сыграл Народный артист СССР Раззак Хамраев.

В ролях 
 Ашот Меликджанян — Акмаль
 Тамара Шакирова — Замира
 Наби Рахимов — Хаким-ата
 Вахид Кадыров — Икрамджон
 Мамараим Юсупов — Джура
 Талгат Нигматулин — Карим
 Аида Юнусова — Манзара
 Джалол Юсупов — Махкам
 Максуд Мансуров — Акбар
 Раззак Хамраев
 Пулат Саидкасымов
 Ирода Алиева
 М. Атабаев
 Мухтар Ишмухамедов

Примечания

Ссылки 

Фильмы СССР 1979 года
Фильмы Юрия Степчука
Фильмы студии «Узбекфильм»
Фильмы о цирке